Sant Lleó o Papa Lleó I, (Toscana, 400 - Roma, 461), Papa de l'Església Catòlica (440-461)
 Sant Lleó o Papa Lleó II (Sicília ? - Roma, 683), Papa del 682 al 683 
 Sant Lleó o Papa Lleó III (Roma, ? – 816), Papa de l'Església catòlica de 795 al 816
 Sant Lleó o Papa Lleó IV (Roma, s. IX – 855), Papa de l'Església Catòlica del 847 al 855
 Sant Lleó IX (Alsàcia, 1002 – Roma, 1054), Papa de l'Església Catòlica del 1049 al 1054
 Sant Lleó de Carentan, bisbe de Baiona al segle IX